Super Hits (álbum de Living Colour)
Super Hits (álbum de Miles Davis)

Desambiguação